Ла Игера има више значења:
 Ла Игера (Боливија)
 Ла Игера, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Игера (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игера (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игера (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игера (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игера (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Игера (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Игера (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Игера (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Игера (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Игера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера, Ла Пуерта (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игера (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игера (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Игера (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Игера (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Игера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Игера (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Игера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера, Ла Палма (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игера (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Игера (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игера (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Игера, Игерас (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Игера (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Игера (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Игера (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Игера (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Игера (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Игера (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Игера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игера, Палос Колорадос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игера (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игера (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игера (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игера (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игера (Гранадос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игера (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Игера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Игера (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Игера (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игера (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Игера (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику